SCCS steht als Abkürzung für:

 Source Code Control System
 Scientific Committee on Consumer Safety, wissenschaftlicher Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU-Kommission

Abkürzung